Round Grove Township, du comté de Livingston dans l'Illinois.
  dans le comté de White dans l'Indiana.
  dans le comté de McLeod dans le Minnesota.
 Round Grove Township, du comté de Macon au Missouri.
 Round Grove Township, du Comté de Marion au Missouri.
 Round Grove Township, du comté d'Alfalfa en Oklahoma.
 Round Grove Township, du comté de Kay en Oklahoma.

Homonymie de townships